Dust (band), een hardrockband uit de jaren 70.
Dust (Screaming Trees album), een album van de Screaming Trees.
Dust (Mourning Beloveth album), een album van Mourning Beloveth.
Dust (DJ Muggs album), een album van DJ Muggs.
Dust (His Dark Materials), een fictieve vorm van materie in His Dark Materials
Dust (roman), een roman van Charles Pellegrino
Dust (Marvel), een personage van Marvel Comics.
Dust (Image), een stripserie van Image Comics.
Dust (1985), een film uit 1985 gebaseerd op J. M. Coetzees In the Heart of the Country
Dust (2001), een film uit 2001.
Dust (Turkse korte film), (Toz) uit 2005
Dust (2005), een film uit 2005.
Dust (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Dust II, een level uit de computerspelserie Counter-Strike.